HES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hermiston (Stati Uniti)
 Acronimo dell'amido idrossietilico (in inglese HydroxyEthyl Starch)